El següent calendari és vàlid per a qualsevol any comú començat en dissabte. Un any comú és un any de 365 dies, és a dir, un any que no és de traspàs. Aquests anys comencen en divendres 1 de gener i s'acaben en divendres 31 de desembre. En són exemples el 1983, el 1994 i el 2005. L'últim any comú començat en dissabte fou el 2011 i el proper serà el 2022.

Altres anys comuns començats en dissabte 

Calendari
Setmana